Домре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 105 км на північний схід від Нанта, 30 км на північний схід від Анже.

Історія 

1 січня 2017 року Домре і Моранн-сюр-Сарт було об'єднано в новий муніципалітет Моранн-сюр-Сарт-Домре.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 600 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1558,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Домре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Домре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара